Notoligotomidae es una familia de insectos en el orden Embioptera. El Catalogue of Life reconoce 3 especies en la familia Notoligotomidae. 

Cladograma del Catalogue of Life:

Referencias 

Embioptera
Familias de insectos